Lubek steht für:
Lubek, deutscher Name für Łubki (Zbrosławice), Schlesien

Lubek ist Familienname von
Ulrike Lubek (* 1963), Verwaltungsangestellte
Siehe auch:
Lubec